Костевичи — многозначный термин.

Персоналии 
 Костевичи — дворянский род Великого княжества Литовского.

Топонимы

Белоруссия 
 Костевичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Костевичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Костевичи — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Костевичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.

См. также 
 Костевич